«Родные берега»:

 «Родные берега» — фильм 1989 года.
 «Родные берега» — фильм 1943 года.